miejscowości w Bułgarii:
 Brjastowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Brjastowo – wieś w obwodzie Dobricz
 Brjastowo – wieś w obwodzie Sliwen